El término Córdova puede referirse a:

Localidades y municipios

Argentina 
 Caleta Córdova, barrio de Comodoro Rivadavia.

Colombia 
 Córdova, provincia de la República de la Nueva Granada (hoy Colombia).

Estados Unidos 
 Cordova, pueblo ubicado en el condado de Walker, estado de Alabama;
 Cordova, ciudad situada en el estado de Alaska;
 Bahía de Cordova, en Alaska;
 Cordova, ciudad en el estado de Illinois;
 Cordova, lugar designado por el censo en el condado de Richmond, estado de Carolina del Norte.
 Cordova, pueblo ubicado en el condado de Orangeburg, estado de Carolina del Sur.
 Cordova, localidad no incorporada del estado de Kentucky;
 Cordova, una villa en el condado de Talbot, estado de Maryland;
 Cordova, localidad no incorporada del estado de Minnesota;
 Cordova, una villa en el estado de Nebraska;
 Cordova, ciudad en el estado de Nuevo México;
 Cordova, ciudad en el estado de Tennessee;
 Cordova, localidad no incorporada del estado de Virginia Occidental;
 Cordova, municipio del condado de Rock Island, Illinois;
 Cordova, municipio del condado de Le Sueur, Minnesota.

Filipinas 
 Córdova, municipio insular en la provincia de Cebú.

Perú 
 Córdova, uno de los 16 distritos que conforman la provincia de Huaytará;
 Córdova, capital del distrito anterior.

Personas 
 Fernando Fernández de Córdova, militar español (*1809 – †1883);
 José María Córdova (*1799 – †1829), militar colombiano de la época de la Independencia de Colombia;
 Luis de Córdova y Córdova, marino español del siglo XVIII;
 Luis Fernández de Córdova, militar español hermano de Fernando (*1798 – †1840);
 Arturo de Córdova, actor mexicano;
 Cayetano Córdova Iturburu, periodista y poeta argentino;
 José Ángel Córdova Villalobos, médico y político mexicano;
 Nicolás Córdova, futbolista chileno;
 Pancho Córdova, actor y director mexicano.

Otros 
 Aeropuerto Internacional José María Córdova, ubicado en cercanías de Medellín (Colombia).
 Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, institución donde reciben formación y capacitación los futuros oficiales del Ejército de Colombia.
 Apache Cordova, un framework de desarrollo de software móvil, antes PhoneGap.
 INDUMIL Cordova, es una pistola semiautomática desarrollada por la Industria Militar Colombiana -Indumil-.